Плакохелис (, буквально: плоский панцирь) — род похожих на черепах вымерших морских пресмыкающихся из отряда плакодонтов. Жили в верхнетриасовой эпохе. Ископаемые остатки, относимые к роду, найдены на территории Австрии, Венгрии, Германии и  Италии. Впервые описан в 1902 году Отто Йекелем (О. Jaekel), на основе ископаемых остатков из Венгрии, найденных в 1899—1900 годах.

Описание 
Как и остальные плакодонты, не являлись полностью водными животными, обитали в прибрежной полосе. По сравнению с близким родом Cyamodus, череп более узкий и удлинённый, с беззубым подобием клюва на конце, который использовался для раздавливания раковин моллюсков и панцирей ракообразных. Верхняя челюсть была оснащена тремя зубами полусферической формы с каждой стороны, и ещё по два располагались на нёбе. На нижней челюсти располагалось по два полусферических зуба.

Шейные позвонки частично редуцированы, хвост короче, чем у других аналогичных плакодонтов (таких как Psephoderma), количество позвонков грудного и тазового отдела неизвестно, так как они скрыты карапаксом. Все четыре конечности были преобразованы в ласты с тонкими пальцами, но в отличие от современных черепах, пальцы были все ещё различимы и оснащены когтями. Пястные кости примерно одного размера, плюсневые кости короткие и почти одинаковые. На 2—4 пальцах появляются дополнительные фаланги.

Карапакс плоский, составленный из ряда костных элементов, покрыт бугорками. Длина плакохелиса составляла 80—90 см.

Систематика 
Согласно О. Rieppel, 2000 год:

Надотряд Sauropterygia
 Отряд Placodontia
 Подотряд Cyamodontoidea
 Надсемейство Placochelyida
 Семейство Placochelyidae
 Род 
 Вид 

К роду плакохелисов ранее были отнесены и некоторые другие виды (P. zitteli, P. stoppanii, P. alpissordidae, P. malanchinii), однако теперь все они отнесены к виду Psephoderma alpinum.

Другой предполагаемый вид рода плакохелис (P. minutus) был найден в Китае, но его систематическое положение пока не ясно.

Плакохелис на марках 
 Изображён на марках Венгрии в 1969 году (номинальная стоимость: 10 Ft) .
 Изображён на марочном блоке Никарагуа в 1998 году (номинальная стоимость: 6C$), с ошибкой в подписи (марка подписана как Brachiosaurus).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Incredulous Teeth, IV: Triassic Palate Mashers // The Bite Stuff.

Плакодонты
Пресмыкающиеся триасового периода
Фоссилии из триасовых отложений Австрии
Фоссилии из триасовых отложений Венгрии
Фоссилии из триасовых отложений Германии
Фоссилии из триасовых отложений Италии